Клеточный экстракт — разрушенные механическим или химическим (осмотический шок) способом клетки, использующиеся для воспроизведения биохимических процессов «в пробирке»
 Экстракт — концентрированное извлечение из лекарственного растительного сырья или сырья животного происхождения
 Экстракт (фильм) — кинофильм режиссёра Майка Джаджа (2009 год).